

Patronyme 

  ;
 Daniel B. Cathcart (1906-1959) est un directeur artistique américain ;
 James F. Cathcart (), membre du service civil indien et botaniste amateur (voir les espèces nommées cathcartii) ;
 James Leander Cathcart (1767-1843) diplomate, marin esclave à Alger ;
 William Cathcart (1755-1843) général et ambassadeur britannique.

Toponyme 

 , ville d'Afrique du Sud.

Autre 
 Buste de Mary Cathcart, sculpture réalisée entre 1768 et 1772 par Marie-Anne Collot